Sepang International Circuit er et motorsportsanlæg ved byen Sepang i Selangor, Malaysia, ved Kuala Lumpur International Airport, omkring 45 kilometer syd for landets hovedstad Kuala Lumpur. På banen bliver der kørt forskellige løbsserier, med Malaysias Grand Prix i Formel 1-serien som den fornemmeste.

Historie 
Første spadestik til banen blev taget 1. november 1997, og 7. marts 1999 blev banen officielt indviet, da den var vært ved en afdeling af MotoGP World Championship. Den er designet af den tyske banearkitekt Hermann Tilke. 17. oktober samme år blev Malaysias Grand Prix i Formel 1-serien kørt på Sepang.

Der er plads til 80.000 tilskuere rundt om banen, som er 5,543 kilometer lang. Den anses for at være en af de mest moderne og publikumsvenlige motorsportsbaner i verden.

Vindere af Formel 1 på Sepang

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Sepang International Circuits officielle hjemmeside
 Banehistorie på RacingCircuits.info

Formel 1-baner
Etableret i 1999
Motorsportsanlæg i Malaysia